Het wereldkampioenschap ijshockey vrouwen 2007 was het 10e wereldkampioenschap ijshockey voor vrouwen in de hoogste divisie en werd gespeeld van 3 t/m 10 april 2007 in Canada. De speellocaties waren het Selkirk Recreation Complex in Selkirk en de Bell MTS Place in Winnipeg. De wedstrijden van groep A werden gespeeld in het Selkirk Recreation Complex en de overige wedstrijden in de Bell MTS Place. 

Het aantal deelnemende landenploegen was (voor de 2e keer na het wereldkampioenschap in 2004) bepaald op 9. Het deelnemersveld bestond uit de 8 landenploegen die deelnamen aan het vorige wereldkampioenschap in 2005 en de winnaar van Divisie 1 in 2005 Zwitserland. Wereldkampioen werd Canada met een 5-1 overwinning in de finale op de Verenigde Staten. De nummers 1 t/m 8 plaatsten zich voor het volgende wereldkampioenschap in 2008. Degradant was nummer 9 Kazachstan met de 3e plaats in de groep voor klassenbehoud.

Wedstrijdformule 
De 9 aan het toernooi deelnemende landen werden ingedeeld in 3 groepen van 3 die een rond toernooi speelden. De nummers 1 gingen verder naar groep D, de nummers 2 naar groep E en de nummers 3 naar groep F. De nummers 1 en 2 van groep D speelden de finale, de nummer 3 van groep D en de nummer 1 van groep E de wedstrijd om de 3e plaats en de nummer 3 van groep F degradeerde naar Divisie 1.

Topdivisie 
Alle tijden in lokale tijd (GMT-6)

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Kwalificatieronde

Groep D

Groep E

Competitie voor klassenbehoud

Groep F 

Kazachstan degradeert naar Divisie I.

Medaillewedstrijden

Wedstrijd om de 3e plaats

Finale

Divisie I 

Het kampioenschap had plaats van 2 tot en met 8 april in het Japanse Nikko.

Japan promoveerde naar de A-groep en Denemarken degradeerde naar Divisie II.

Divisie II 

Het kampioenschap had plaats van 17 tot en met 23 maart in het Noord-Koreaanse Pyongyang.

Slowakije promoveerde naar Divisie I en Slovenië degradeerde naar Divisie III.

Divisie III 

Het kampioenschap had plaats van 5 tot en met 10 maart in het Engelse Sheffield.

Australië promoveerde naar Divisie II en Zuid-Afrika degradeerde naar Divisie IV.

Divisie IV 

Het kampioenschap had plaats van 26 maart tot en met 1 april in het Roemeense Miercurea-Ciuc. Estland, Kroatië en Turkije debuteerden op het wereldkampioenschap.

Kroatië promoveerde naar Divisie III.

Externe links 
  Uitslagen op de officiële website
  Uitslagen op hockeyarchives.info

IJshockey in 2007
Wereldkampioenschap ijshockey vrouwen
Sport in Manitoba
IJshockey in Canada
IJshockey